Die Soziosphäre ist ein Begriff der Humangeografie. Die Soziosphäre stellt – neben der Technosphäre – einen Teil der Anthroposphäre dar. Sie umfasst verschiedene Lebensbereiche, zum Beispiel den urbanen Raum, und die kulturellen und sozialen Beziehungen untereinander (Gesellschaft, Arbeit, Ökonomie, geistiges Leben, Wissenschaft, Politik usw.).

Literatur 
 Michael Roth: Die Zweite Natur – Evolution der Techno- und Soziosphäre. In: Ethik und Sozialwissenschaften, Nr. 2, 1991.
 Martin Albrow: Auf Reisen jenseits der Heimat: soziale Landschaften in einer globalen Stadt. Kinder der Freiheit / Ulrich Beck (Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. S. 288–313.

Humangeographie